Артур Болланд Скипуорт (, 10 июня 1830 — 27 ноября 1898) — английский шахматист (мастер), шахматный журналист и функционер. Многократный чемпион Шахматной ассоциации британских графств. Участник крупного международного турнира (Лондон, 1883 г.).

В молодости принял сан священника.

Был секретарем Шахматной ассоциации британских графств. Долгие годы организация существовала только благодаря энтузиазму Скипуорта. После его смерти она сразу распалась.

Также Скипуорт был редактором журнала "Chess Players’ Chronicle" (одной из попыток возродить знаменитый журнал Г. Стаунтона).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Великобритании
Шахматисты Англии
Родившиеся 10 июня
Родившиеся в 1830 году
Умершие 27 ноября
Умершие в 1898 году
Шахматисты XIX века
Шахматные функционеры